Die Abkürzung TMT steht für:

 Track Mania Turbo
 Trimercapto-s-triazin-trinatriumsalz in der Chemie
 Technologie, Medien und Telekommunikation, ein historisches Wirtschaftssegment; siehe Technologieunternehmen
 Temporal Motivation Theory in der Psychologie
 Top Management Team in der Betriebswirtschaft
 Trail Making Test, einen Test zur Messung allgemeiner Gehirnfunktionen, ähnlich dem Zahlen-Verbindungs-Test
 Tramper-Monats-Ticket, eine ehemalige Monatsnetzkarte der DB
 Terror-Management-Theorie, eine sozialpsychologische Theorie von Solomon, Greenberg & Pyszczynski
 Thirty Meter Telescope, ein geplantes Spiegelteleskop, das 2018 seinen Betrieb in Hawaii aufnehmen soll
 Trochę Młodsza Telewizja („Etwas jüngeres Fernsehen“), ein ehemaliger polnischer Fernsehsender
 Thermally Modified Timber, ein Synonym für Thermisch modifiziertes Holz (Thermoholz)
 den neuen Turkmenistan-Manat (ISO-4217-Code), der Währung Turkmenistans
 Topic Modeling Toolbox der Stanford University, eine Software für die Anwendung von Latent Dirichlet Allocation
 Tandem Mass Tag, eine massenspektrometrische Methode
 Türk Mukavemet Teşkilati, dt. Türkische Widerstandsorganisation, paramilitärische Organisation von 1958 bis 1974 in Zypern
 Tarso-Metatarsal-Gelenk

TMT